Кильмезь — топоним.

Россия 
 Кильмезь — посёлок городского типа в Кильмезском районе Кировской области.
 Кильмезь — село в Сюмсинском районе Удмуртии.

 Кильмезь — река.